Майкапа́р — фамилия.

Известные носители 
 Майкапар, Александр Евгеньевич (1946—2021) — заслуженный артист России, органист, клавесинист и пианист.
 Майкапар, Георгий Ильич (1914—2004) — инженер, специалист в области аэродинамики, доктор технических наук (1952), заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1975).
 Майкапар, Самуил Моисеевич (1867—1938) — пианист и композитор, преподаватель Петроградской консерватории, музыкальный писатель.
 Майкапар, София Эммануиловна (1881—1956) — оперная и камерная певица.